Il Claro Open Floridablanca, noto in precedenza come Seguros Bolívar Open Bucaramanga e Claro Open Bucaramanga è un torneo professionistico di tennis giocato sulla terra rossa, che fa parte dell'ATP Challenger Tour. Si gioca annualmente a Floridablanca in Colombia dal 2017, le prime edizioni tra il 2009 e il 2016 si sono giocate nella vicina Bucaramanga.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni